Ridwan steht für:

 Ridwān, Engel und Wächter des Paradieses im Islam
 Redwan, auch Ridwan, Ort und jesidisches Fürstentum im Osmanischen Reich

Personen:
 Radwan (Syrien) (auch Ridwan oder Fachr al-Mulk Radwan ibn Tutusch ibn Alp-Arslan; ?–um 1113), seldschukischer Herrscher Syriens
 Ali ibn Ridwan (auch Hali, Abenrodano, Abu l-Hasan ʿAli ibn Ridwan; * um 988/998), ägyptischer Arzt und Astrologe

 Ridwan (Leichtathlet) (* 1989), indonesischer Leichtathlet
 Kenny Ridwan (* 1999), US-amerikanischer Schauspieler

Ridvan steht für:
 Ridvan (Vorname), männlicher Vorname – dort auch Namensträger
 Ridvan, religiöses Fest des Bahaitums